Le mot Paige est principalement un nom propre anglais.

Culture et société 
 Graham-Paige est un constructeur américain d'automobiles.

Anthroponyme

Prénom

Patronyme 

 Chantelle Paige (1988-), chanteuse, mannequin, danseuse et actrice américaine ;
 Elaine Paige (1948-), animatrice de radio, chanteuse et actrice anglaise ;
 Haley Paige (1981-2007), actrice pornographique mexicano-américaine ;
 Janis Paige (1922-), actrice américaine ;
 Jean Paige (1895-1990), actrice américaine ;
 Jennifer Paige (1973-), compositrice et chanteuse américaine ; 
 Mabel Paige (1880-1954), actrice américaine
 Peter Paige (1969-), acteur, metteur en scène et scénariste américain ;
 
 Rod Paige (1933-), homme politique américain ;
 Satchel Paige (1906-1982), joueur américain de baseball ;
 Taylour Paige (1990-), actrice américaine ;
 Yasmin Paige (1991-), actrice britannique ;
 Ann et Ned Paige, fondateurs du Wendo.

Pseudonyme 
 Paige, de son vrai nom Saraya-Jade Bevis (1992-), est une catcheuse anglaise.

Prénom féminin
Prénom américain